Le Championnat de France amateur 2 2012-2013 est la  du championnat de France de football de cinquième division. 

Le cinquième niveau du championnat oppose cent-douze clubs français répartis en huit groupes de quatorze clubs, en une série de vingt-six rencontres jouées durant la saison de football. 

Les premières places de chaque groupe permettent de monter en CFA lors de la saison suivante alors que les quatre dernières places de chaque groupe sont synonyme de relégation en division d'honneur.

Clubs participants 
Ces tableaux présentent les cent-douze équipes qualifiées pour disputer le championnat 2012-2013. On y trouve le nom des clubs, leur ancienneté en CFA 2, leur classement de la saison précédente, le nom des stades ainsi que la capacité de ces derniers. 

Le championnat comprend huit groupes de quatorze équipes.
Légende des couleurs

Localisation des clubs engagés dans le groupe A du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe B du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe C du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe D du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe E du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe F du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe G du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe H du championnat

Décisions administratives, retraits et repêchages 
Le RCO Agathois est rétrogradé en CFA 2 par la DNCG, tout comme l'US Sénart-Moissy.

Par ailleurs le Gap HAFC, initialement relégué en CFA 2, est dissous par le Tribunal de grande instance de Gap à la suite de sa mise en liquidation judiciaire. 

L'USC Cortenais est repêché en CFA 2 en tant que sixième meilleur douzième à la suite de l'exclusion des championnats nationaux du Besançon RC par la DNCG.

L'US Lormont est repêché en CFA 2 en tant que huitième meilleur douzième à la suite de la décision de l'AJ Auxerre de retirer sa  du CFA 2 et au repêchage refusé au septième meilleur douzième, l'AS Fresnoy-le-Grand, par la DNCG.

Le Noisy-le-Sec OB93 est repêché en CFA 2 en tant que cinquième meilleur douzième à la suite de l'exclusion des championnats nationaux de Pacy VEF par la DNCG.

Compétition

Classement 
Le classement est calculé avec le barème de points suivant : une victoire vaut quatre points, le match nul deux et la défaite un.

Critères utilisés pour départager en cas d'égalité au classement :
 classement aux points des matchs joués entre les clubs ex æquo ;
 différence entre les buts marqués et les buts concédés par chacun d’eux au cours des matchs qui les ont opposés ;
 différence entre les buts marqués et les buts concédés sur la totalité des matchs joués dans le championnat ;
 plus grand nombre de buts marqués sur la totalité des matchs joués dans le championnat ;
 en cas de nouvelle égalité, une rencontre supplémentaire aura lieu sur terrain neutre avec, éventuellement, l’épreuve des tirs au but.

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

Résultats

Bilan de la saison

Statistiques

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de France amateur 2 de football
 Coupe de France de football 2012-2013
 Championnat de France de football 2012-2013
 Championnat de France de football de Ligue 2 2012-2013
 Championnat de France de football National 2012-2013
 Championnat de France amateur de football 2012-2013

Liens externes 
 Le CFA 2 sur fff.fr

Championnat de France de football de National 3
Football M5
Championnat M5
France M5